Dütsch ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Dütsch (1857–1891), russischer Dirigent (Sohn von Otto Dütsch)
 Irma Dütsch (* 1944), Schweizer Köchin
 Otto Dütsch (1823–1863), dänischer Komponist
 Walter Dütsch (1931–2017), Schweizer Pianist und Komponist
 Werner Dütsch (1939–2018), deutscher Filmredakteur und -produzent